Суперкубок Бельгії з футболу 2003 — 24-й розіграш турніру. Гра відбулася 2 серпня 2003 року між чемпіоном Бельгії «Брюгге» та володарем кубка Бельгії «Лув'єрроз».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2003
Бельгія
2003 у бельгійському спорті